Por Danville pode estar à procura de:
 Danville (Arkansas)
 Danville (Califórnia)
 Danville (Geórgia)
 Danville (Illinois)
 Danville (Indiana)
 Danville (Iowa)
 Danville (Kansas)
 Danville (Kentucky)
 Danville (Ohio)
 Danville (Pensilvânia)
 Danville (Virgínia Ocidental)
 Danville (Virgínia)

Desambiguações de topônimos